La stagione 1967-68 dei Pittsburgh Pipers fu la 1ª nella ABA per la franchigia.

I Pittsburgh Pipers arrivarono quarti nella Eastern Division con un record di 54-24. Nei play-off vinsero la semifinale di division con gli Indiana Pacers (3-0), la finale di division con i Minnesota Muskies (4-1), vincendo poi il titolo battendo nella finale ABA i New Orleans Buccaneers (4-3).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1967-1968 delle squadre di pallacanestro
1967-1968